Evil Angel (ранее известная как The Evil Empire) — компания, занимающаяся продюсированием, производством и распространением порнофильмов. Была основана в 1989 году Джоном Стальяно. Студия является пионером в производстве фильмов в жанре гонзо. За время существования компании, на неё работали множество режиссёров, получавших самые разнообразные премии и награды, а сама студия также не один раз удостаивалась наград.

Evil Angel описывается как «самая лучшая компания по продюсированию порнофильмов» в США, а также как одна из немногих компаний, занимающихся распространением хардкорных порнографических фильмов. Является одной из наиболее успешных в финансовом плане порностудий.

Премии 
Некоторые награды Evil Angel:
 1992 AVN Award — 'Best Film' for Wild Goose Chase
 1993 AVN Award — 'Best Film' for Face Dance, Parts I & II
 1997 AVN Award — 'Best Gonzo Series' for Butt Row
 1997 AVN Award — 'Best Continuing Video Series' for The Voyeur
 1998 AVN Award — 'Best Video Feature' for Buda
 1998 AVN Award — 'Best Continuing Video Series' for Fresh Meat
 1999 AVN Award — 'Best Transsexual Release' for The Big-Ass She-Male Adventure
 2000 AVN Award — 'Best Continuing Video Series' for The Voyeur
 2000 AVN Award — 'Best Anal-Themed Series' for Rocco’s True Anal Stories
 2000 AVN Award — 'Best Transsexual Release' for Rogue Adventures 3: Big-Ass She-Male Adventure
 2001 AVN Award — 'Best Gonzo Series' for Please!
 2001 AVN Award — 'Best Anal-Themed Series' for Rocco’s True Anal Stories
 2001 AVN Award — 'Best Transsexual Release' for Rogue Adventures 3: Big-Ass She-Male Adventure 7
 2002 AVN Award — 'Best Anal-Themed Series' for Rocco’s True Anal Stories
 2002 AVN Award — 'Best Transsexual Release' for Rogue Adventures 13
 2002 AVN Award — 'Best Gonzo Series' for Buttman
 2002 AVN Award — 'Best Continuing Video Series' for Animal Trainer
 2003 AVN Award — 'Best Anal-Themed Series' for Ass Worship
 2003 AVN Award — 'Best Video Feature' for The Ass Collector
 2003 AVN Award — 'Best Film' for The Fashionistas
 2004 AVN Award — 'Best DVD' for The Fashionistas
 2003 AVN Award — 'Best Gonzo Series' for The Voyeur
 2003 AVN Award — 'Best Transsexual Release' for Rogue Adventures 15
 2004 AVN Award — 'Best Oral-Themed Feature' for Feeding Frenzy 2
 2004 AVN Award — 'Best Anal-Themed Series' for Ass Worship
 2004 AVN Award — 'Best Gonzo Series' for Service Animals
 2004 AVN Award — 'Top Renting Release of the Year' for The Fashionistas
 2004 AVN Award — 'Best Transsexual Release' for She-Male Domination Nation
 2005 AVN Award — 'Best Vignette Release' for Tales From the Crack
 2005 AVN Award — 'Best Anal-Themed Series' for Ass Worship
 2006 AVN Award — 'Best Pro-Am Release' for Rocco’s Initiations 9
 2006 AVN Award — 'Best Vignette Release' for Vault of Whores
 2006 AVN Award — 'Best Gonzo Series' for Service Animals
 2006 AVN Award — 'Best Transsexual Release' for Rogue Adventures 24
 2007 AVN Award — 'Best Transsexual Release' for Rogue Adventures 27
 2007 AVN Award — 'Best Specialty Release — Fem-Dom Strap-On' for Strap Attack 4
 2007 AVN Award — 'Best Specialty Series — Big Bust' for Boob Bangers
 2008 XBIZ Award — 'Best Studio'
 2008 AVN Award — 'Best Continuing Video Series' for Belladonna: Manhandled
 2008 AVN Award — 'Best POV Release' for Fucked on Sight 2
 2008 AVN Award — 'Best POV Series' for Fucked on Sight
 2008 F.A.M.E. Awards — 'Favorite Studio'
 2009 AVN Award — 'Best Anal-Themed Series' — tie between Evil Anal and Butthole Whores
 2009 AVN Award — 'Best Foot Fetish Release' for Belladonna’s Foot Soldiers
 2009 AVN Award — 'Best Gonzo Series' for Slutty and Sluttier
 2009 AVN Award — 'Best Oral-Themed Release' for Blow Job Perversion
 2009 AVN Award — 'Best Oral-Themed Series' for Face Fucking, Inc.
 2009 AVN Award — 'Best Specialty Release — Other Genre' for Milk Nymphos 2
 2011 XBIZ Award — 'Gonzo Release of the Year — Non-Feature' for Tori, Tarra and Bobbi Love Rocco
 2012 XBIZ Award — 'Gonzo Release of the Year' for Phat Bottom Girls
 2012 XBIZ Award — 'Fetish Release of the Year' for Odd Jobs 5
 2012 XBIZ Award — 'Latin-Themed Release of the Year' for Made in Xspana 7
 2012 XBIZ Award — 'European Non-Feature Release of the Year' for Slutty Girls Love Rocco 3
 2012 XBIZ Award — 'Transsexual Release of the Year' for She-Male Police 2
 2013 AVN Award — Best Classic Release — Buttwoman II: Behind Bars
 2013 AVN Award — Best Continuing Series — Slutty & Sluttier
 2013 AVN Award — Best DVD Extras — Voracious: The First Season
 2013 AVN Award — Best Educational Release — Belladonna’s How to: «Fuck!»
 2013 AVN Award — Best Ethnic Release — Asian — Asian Fuck Faces
 2013 AVN Award — Best Gonzo Release — Bobbi Violates San Francisco
 2013 AVN Award — Best Oral Release — American Cocksucking Sluts 2
 2013 AVN Award — Best Transsexual Release — American She-Male X
 2013 AVN Award — Best Vignette Release — Slutty & Sluttier 16
 2013 AVN Award — Best Studio Website — EvilAngelVideo.com
 2013 AVN Award — Best Transsexual Release — American She-Male X
 2014 AVN Award — Best Marketing Campaign – Company Image
 2014 XBIZ Award — Studio of the Year
 2015 XBIZ Award - 'All-Sex Series of the Year' for James Deen's 7 Sins
 2015 XBIZ Award - 'Asian-Themed Release of the Year' for Kalina Ryu: Asian Fuck Toy
 2015 XBIZ Award - 'Transsexual Studio of the Year'
 2015 XBIZ Award - 'Transsexual Release of the Year' for Big Tit She-Male X 2
 2016 XBIZ Award - 'Studio of the Year'
 2017 DVDEROTIK Award - 'Transsexual Release of the Year' for Jay Sin: TS Playground 24

Примечания

Ссылки 
 www.evilangel.com — Official website
 www.evilangel.mobi — Mobile website
 Defend Our Porn website
 Obscenity indictment
 Evil Angel at the IAFD

Порнографические киностудии США
Компании Лос-Анджелеса
Компании, основанные в 1989 году
Трансгендерная порнография